3 miejscowości w Polsce: 
 Iwiny – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. bolesławieckim, w gminie Warta Bolesławiecka 
 Iwiny – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Siechnice
 Iwiny – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Dąbrowice